Jolly Roger
Jolly Roger - na história de "Peter Pan", o navio do Capitão Gancho
Jolly Roger (animação) - um filme britânico de animação de 1998, concorrente ao Oscar de melhor curta de animação de 1999

Desambiguação